Вестовер има више значења:
 Вестовер (Алабама)
 Вестовер (Западна Вирџинија)
 Вестовер (Пенсилванија)